

Geografia

Luksemburg 
 Binsfeld – dzielnica gminy Weiswampach

Niemcy 
 Binsfeld – dzielnica Arnstein
 Binsfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby 
 Madeleine Binsfeld – niemiecka aktorka
 Peter Binsfeld – niemiecki biskup
 Wolfgang Binsfeld – niemiecki archeolog